Эль-Морро (Гавана) — испанская крепость в Гаване
 Эль-Морро (Нью-Мексико) — скала с петроглифами в США
 Эль-Морро (крепость) ― крепость в Сан-Хуане

См. также 
 Морро, Морро (скала), Моро (скала)